Bryan Young (né le  à Ennismore, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace naturalisé sud-coréen. Il est le cousin de Michael Swift.

Carrière 
Après quatre saisons avec les Petes de Peterborough, il rejoint l'organisation des Oilers d'Edmonton qui l'avait sélectionné lors du repêchage de 2004. Il joue ainsi ses premières parties dans la Ligue nationale de hockey en 2006-2007.

La saison suivante, il joue deux autres parties dans la LNH mais passe la majorité de la saison dans la Ligue américaine de hockey. Par la suite, il évolue deux autres saisons en Amérique du Nord avant de signer avec le club sud-coréen, le High1.

Naturalisé sud-coréen en janvier 2014, il joue pour l'équipe de Corée du Sud au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 ||Huskies de Lindsay ||OPJHL ||47 ||1 ||9 ||10 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Petes de Peterborough ||LHO ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Petes de Peterborough ||LHO ||60 ||0 ||8 ||8 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Petes de Peterborough ||LHO ||60 ||1 ||11 ||12 ||44 ||14 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|2005-2006 ||Petes de Peterborough ||LHO ||64 ||0 ||10 ||10 ||113 ||19 ||0 ||0 ||0 ||37
|-
|2006-2007 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||22 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Thunder de Stockton ||ECHL ||17 ||0 ||4 ||4 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||10 ||0 ||1 ||1 ||2 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2006-2007 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||15 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Falcons de Springfield ||LAH ||74 ||0 ||7 ||7 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Falcons de Springfield ||LAH ||63 ||3 ||7 ||10 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Thunder de Stockton ||ECHL ||45 ||4 ||7 ||11 ||49 ||15 ||2 ||1 ||3 ||16
|-
|2009-2010 ||Falcons de Springfield ||LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||High1 ||Asia League ||34 ||3 ||17 ||20 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || High1 || Asia League ||36 ||4 ||42 ||46 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || High1 || Asia League ||41 ||8 ||24 ||32 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || High1 || Asia League || 41 || 9 || 20 || 29 || 134 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2014-2015 || High1 || Asia League || 45 || 7 || 13 || 20 || 83 || 6 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
|2015-2016 || High1 || Asia League || 43 || 5 || 22 || 27 || 90 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || High1 || Asia League || 22 || 3 || 10 || 13 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Daemyung Killer Whales || Asia League || 21 || 0 || 5 || 5 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Daemyung Killer Whales || Asia League || 31 || 1 || 4 || 5 || 58 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Daemyung Killer Whales || Asia League || 36 || 2 || 8 || 10 || 61 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4

| 17 || 0 || 0 || 0 || 10 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2014 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde D1A || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| (relégué en D1B)
|-
| 2016 || align="left"| Corée du Sud || align="left"|Championnat du monde D1A || 5 || 0 || 1 || 1 || 6 || align="left"|
|-
| 2017 || align="left"| Corée du Sud || align="left"|Jeux asiatiques d'hiver || 3 || 0 || 0 || 0 || 6 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2017 || align="left"| Corée du Sud || align="left"|Championnat du monde D1A || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || align="left"| (promu en élite)
|-
| 2018 || align=left| Corée du Sud || align=left|Jeux olympiques || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || align=left| place
|-
|2018 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 12 ||align="left"| place (relégué en D1A)

Notes et références 

Naissance en août 1986
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur du High1
Joueur des Daemyung Whale Killers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018